Стоян Николов може да се отнася за:

 Стоян Николов (певец) (1881 – ?), български оперен певец
 Стоян Николов (революционер) (1882 – ?), български революционер
 Стоян Николов (борец) (1949 – 1998), български борец
 Стоян Николов – Торлака (р. 1979), български писател